Slava (en alphabet cyrillique : ) est à l'origine un mot signifiant « gloire » dans plusieurs langues slaves, et peut aussi faire référence à :

Religion 
 Slava, tradition religieuse de l'Église orthodoxe serbe célébrant le jour du saint patron de la famille.

Navire de guerre 
 , cuirassé de la Marine impériale de Russie, sabordé lors de la bataille du détroit de Muhu, le  ;
 Slava (ex-), un croiseur de la  ;
 , un croiseur soviétique puis russe de la , renommé Moskva en 2000 et coulé en  lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ;
 , sous-marin de la marine bulgare de la .

Cinéma 
 Glory (Slava), film bulgare de Kristina Grozeva et Petar Valtchanov (2016).

Horlogerie 
  Slava, marque de montres soviétique puis russe.

Personnalité 
Slava, chanteuse, actrice et mannequin russe.
Slava Polounine, acteur, metteur en scène et clown russe, créateur du spectacle .

Homonymie de bateaux